Purranque kan syfta på:

Chile 

 Purranque (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Osorno, 
 Purranque (ort), Región de Los Lagos, Provincia de Osorno,